

Маундс — місто, штат Іллінойс
 Маундс — місто, штат Оклахома